Кана́дский полк специа́льного назначе́ния (, ) — подразделение КССНК специального назначения высокой степени готовности, численностью не превышающее батальона. КПСН может проводить и помогать при проведении широкого спектра миссий, включая прямое действие, оборонную дипломатию и военное содействие, специальную разведку и внутренний контртерроризм.

История подразделения 
Подразделение ведёт свою историю от Первых войск специальной службы — легендарного подразделения канадо-американских войск специального назначения, созданного в 1942 г. и заслужившего прозвище «Чёрные дьяволы» за отважные ночные нападения на германские войска на береговом плацдарме Анцио.

В апреле 2005 был опубликован новый официальный отчёт о военной политике канадского правительства. Он включал в себя идею о специалистах оперативного реагирования для международных операций, состоящих из «войск специального назначения» (вроде расширенной 2-й Объединённой оперативной группы и одного из лёгких батальонов.

Эта идея операций сходна с устройством Группы поддержки войск специального назначения Группы сил специального назначения Великобритании, поддерживающей хорошую организацию подразделений войск специального назначения. В результате это привело к созданию Канадского полка специального назначения, хотя КПСН не должен был ограничиваться вспомогательной ролью.

См. также 
 2-я Объединённая оперативная группа, главное подразделение войск контртеррористического и специального назначения в Канаде
 Канадское объединённое подразделение по аварийным ситуациям, аварийное подразделение ХБРЯ
 427-я АЭСН, авиационное подразделение канадских войск специального назначения
 Аварийная бригада (Королевская канадская конная полиция), подразделение КККП для полувоенных операций
 Дьявольская бригада (официально Первые войска специального назначения, распущена)
 Канадский воздушно-десантный полк (распущен)
 2-й полк специального назначения, австралийский аналог КПСН
 75-й рейнджерский полк, ближайший эквивалент КПСН в Армии США
 1-й батальон (Парашютный полк), группа поддержки войск специального назначения (Великобритания)

Ссылки 
 CASR page on CF SOV Requirements
 CSOR official website
 ShadowSpear.com Special Operations Community Website: CSOR
 Special Video of Creation of Canadian Special Operations Regiment
 Photos of Canadian Special Operations Regiment training exercise, Search: Country: Canada, Date: 2006-7-30
 CBC Documentary

Полки Канады
Организации, основанные в 2006 году
Формирования специального назначения Канады